Hethum ist der Name folgender Personen:

 Hethum I. (auch Haiton, Heythum oder Het'um), König des Armenischen Königreichs von Kilikien (1226–1269)
 Hethum II., König des Armenischen Königreichs von Kilikien zwischen 1289 und 1301
 Hethum von Korykos (um 1240–nach 1309; auch Hayt(h)on von Korykos, Hayton von Lampron, französisch Héthoum de Korikos, altfranzösisch Hayton du Corc, lateinisch Hayton dominus Churchi), armenischer Geschichtsschreiber; Großneffe des Königs Hethum I.